Центр соціально-економічних досліджень «CASE Україна» («CASE Україна») — українська громадська організація, один з найстарших і найвпливовіших осередків дослідження державної економічної політики, який обстоює розширення економічних свобод в Україні.

Історія створення 
«CASE Україна» створений у 1999 році співробітниками проекту макроекономічних реформ Гарвардського інституту міжнародного розвитку, який діяв в Україні протягом 1996–99 років. 

Засновники «CASE Україна»: Ева Бальцеровіч, Марек Дамбровскі та Януш Ширмер. З 2006 року центром керує відомий економіст Дмитро Боярчук.

До 2018 року входив до міжнародної мережі польського Фонду CASE, яка також включала дослідницькі центри в Киргизстані, Молдові, Грузії, Білорусі та Росії.

Напрями роботи 
Починаючи з 1999 року, «CASE Україна» виконав більш як 50 дослідницьких і просвітницьких проектів. Надає аналітичну та експертну підтримку урядовим та парламентським установам. Серед його партнерів – Міністерство економіки України, Міністерство фінансів  України, Фонд державного майна  України, Державна податкова адміністрація  України, Національний банк України та інші державні установи. Центр співпрацює з міжнародними організаціями, такими як Світовий банк, SIDA, Міжнародний фонд «Відродження», Програма розвитку ООН (ПРООН), Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) тощо.

Покращення підприємницького середовища 
«CASE Україна» є партнером Всесвітнього економічного форуму в Давосі й бере участь у підготовці щорічного звіту Global Competitiveness Report. Центр проводить опитування підприємств, яке береться за основу для визначення індексу глобальної конкурентоспроможності.

У 2016 році, завдяки зусиллям «CASE Україна», Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до законодавчих актів України щодо усунення адміністративних бар'єрів для експорту послуг» («закон для айтівців»). Він спростив надання ІТ та інших послуг закордонним замовникам, зокрема, можливість укладення договорів шляхом обміну листами або просто виставлення рахунку, можливість укладати договори не лише в паперовій формі, підписувати рахунок електронним підписом, банкам було заборонено вимагати переклад документів на українську мову, визнавався факт оплати замовником виставленого рахунку згодою з обсягом і якістю наданих послуг.

Макроекономічний аналіз 
Економісти «CASE Україна» регулярно коментують для українських та іноземних ЗМІ питання макроекономічного середовища, обмінного курсу гривні, бюджетні та інші економічні теми.

Від 2000 до 2007 року «CASE Україна» видавав щомісячний огляд української економіки Ukraine Economic Outlook. Звіти включали огляд поточних макроекономічних тенденцій в Україні, прогнози ВВП, доданої вартості, інфляції, обмінного курсу та інших макроекономічних показників.

Економічне просвітництво  

Найвідомішим проектом «CASE Україна» є просвітницька кампанія «Ціна держави», яка підвищує в українських виборців почуття власності до державних коштів, обстоює ощадливість використання податків, пояснює важливість зменшення втручання чиновників в економічне життя і виховує повагу до підприємців. У багатьох просвітницьких заходах використовується калькулятор податків «Рахунок від держави», який показує у яку суму платнику податків, залежно від його доходів, обходиться та чи інша стаття витрат уряду. 

У 2020 році напередодні місцевих виборів CASE Україна провів кампанію на підтримку визнання ролі платників податків у державних витратах. Кампанія включала поширення наліпок «Побудовано за твої податки», створення петиції на сайті Президента України, яка набрала необхідні 25 тисяч голосів та отримала відповідь Зеленського, а також подання до Верховної Ради законопроекту «Про внесення змін до деяких законів України щодо інформування про використання коштів платників податків». 

«CASE Україна» створив інтернет-додаток, за допомогою якого мешканці об’єднаної територіальної громади можуть вивчати бюджет громади у доступному вигляді, контролювати ефективність видатків і пропонувати нові проекти для добробуту громади, а також онлайн-платформу інтерактивних бюджетів шкіл, яка дозволяє порівняти фінансування шкіл, окремі статті витрат..

Пенсійна та соціальна політика 
2021 року CASE Україна започаткував кампанію з привернення уваги суспільства та політиків до проведення песійної рефоми, яка на той час перестала бути в центрі уваги, оскільки численні попередні спроби реформи зазнали невдачі. Кампанія включала низку досліджень, які лягли в основу подальших просвітницьких заходів. Найбільшого поширення досягнув відеоролик «Через 30 років 60% літніх українців не матимуть пенсій», який побачили понад 500 тис. глядачів Ютюба.

Бюджетна та податкова політика 
«Кейс Україна» докладає зусилля до кращого розуміння виборцями державного та місцевих бюджетів. Центр робить щоквартальні огляди стану зведеного бюджету, підтримує сайт з даними бюджетної статистики. Створив симулятори державного бюджету та бюджету ОТГ, які пояснюють користувачам проблему обмеження бюджетних коштів і потребу вибирати між взаємовиключними статтями витрат.

Нагороди 
 2016 року під час конкурсу онлайн-активістів The Bobs у національній номінації «Найкращий сайт або блог українською» переміг проект «Ціна держави». 

 2016 року "CASE Україна" посів 6 місце за силою інформаційного впливу у рейтингу Think Twice.

 2018 року просвітницька кампанія проекту «Ціна держави» у 15 містах України була відзначена премією в галузі громадських зв'язків «Піранья року» на Форумі організаційного розвитку громадянського суспільства.

 2022 року центр отримав нагороду Ayn Rand Award for Advancing Liberty 2021 у номінації "Best Think Tank of 2021" за ініціативу "Зроблено за кошти платників податків".

Джерела фінансування 
«CASE Україна» фінансується міжнародними донорами, а також отримує доходи від дослідницької діяльності та благодійних внесків.

Публікації 
З 1999 до 2019 року експерти центру оприлюднили більше 160 наукових праць.

Примітки

Посилання 

Громадські організації України
Аналітичні центри України